Гордон, Джулия:
 Гордон, Джулия Суэйн (настоящее имя Са́ра Викто́рия Суэ́йн; 1878—1933) — американская актриса.
  — канадский математик, лауреат премии Кригер-Нельсон Канадского математического общества (2019).